Trials (band), Amerikaanse band
 Trials (computerspelserie), een serie racespellen